Касьяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Касьяновское сельское поселение — входит в Нижнеингашский район Красноярского края
 Касьяновское сельское поселение — входит в Вагайский район Тюменской области